Paulina Guba (née en 1991), athlète polonaise ;

 Guba ou Quba, ville du nord-est de l'Azerbaïdjan ;
 Guba, woreda (district) de la région Benishangul-Gumuz en Éthiopie ;
 Guba Koricha, woreda de la région Oromia en Éthiopie ;
 Guba Lafto, woreda de la région Amhara en Éthiopie ;
 Guba, localité du Katanga, au Congo, située sur la ligne de chemin de fer Lubumbashi-Ilebo.

Guba peut également désigner :
 le Guba (cheval), une race de chevaux originaire du Grand Caucase en Azerbaïdjan ;
 la , un ancien costume hongrois.